Домачевский сельсовет — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

 Домачевский сельсовет — в Брестском районе Брестской области Белоруссии. 
 Домачевский сельсовет — в Лев-Толстовском районе Липецкой области России.